Die Premjer-Liga 2011 war die 20. Spielzeit der höchsten kasachischen Spielklasse im Fußball der Männer. Die Saison begann am 6. März 2011 und endete am 29. Oktober 2011.

Modus 
Die bestplatzierten Vereine der zweiten Liga Wostok Öskemen und Qaisar Qysylorda ersetzten die beiden Absteiger Aqschajyq Oral und Oqschetpes Kökschetau. Als Titelverteidiger ging Tobol Qostanai in die Saison.

Die Saison startete mit zwölf Mannschaften. Zuerst wurde eine Vorrunde mit Hin- und Rückspiel durchgeführt, danach spielten die besten sechs Teams den Meister aus und die letzten sechs spielten in der Abstiegsrunde. Dabei wurden die Hälfte der Punkte aus der Vorrunde übernommen. Der Tabellenletzte stieg ab.

Vereine

Erste Runde

Tabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Kreuztabelle

Meisterrunde 
Die erzielten Ergebnisse aus der Vorrunde wurden mit eingerechnet. Die Punkte (aufgerundet) wurden jedoch nur zur Hälfte mitgenommen.

Abstiegsrunde 
Die erzielten Ergebnisse aus der Vorrunde wurden mit eingerechnet. Die Punkte (aufgerundet) wurden jedoch nur zur Hälfte mitgenommen.

Torschützenliste

Siehe auch 
 Premjer-Liga (Kasachstan)
 Kasachischer Pokal 2011
 Kasachischer Pokal

Weblinks 
 Kasachstan 2011 bei wildstat.com
 Saison 2011 auf soccerway.com

Einzelnachweise 

2011
Fußballsaison 2011